Лутовинино — название нескольких населённых пунктов:

Россия 
 Лутовинино — деревня в Молоковском районе Тверской области.
 Лутовинино — деревня в Тутаевском районе Ярославской области.